Dagala (Bhutan) een gewogs in Thimphu, Bhutan
 Dagala del Re, een plaats in de Italiaanse gemeente Santa Venerina